Профессиональная Лига 1 2018/2019 () — 64-й розыгрыш чемпионата Туниса по футболу с момента обретения Тунисом независимости.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com
 Статистика на goalzz.com

Тунис
2018/2019
Спорт в Тунисе в 2018 году
Спорт в Тунисе в 2019 году